Yan Michalski (1932–1990) — teatrólogo polaco-brasileiro
Stanisław Michalski (1932–2011) — ator polonês.

Desambiguações de sobrenomes